Edmond Guénette est un criminel canadien.
François-Pierre Guénette (né le  à Laval au Québec, Canada) est un joueur de hockey sur glace canadien.
Pierre Guénette (né le  à Québec, Canada) était un champion de Taekwondo ITF et WTF Canada,